Oud-Noord (Amsterdam), wijk in Amsterdam
 Oud-Noord (Groningen), wijk in Groningen
 Oud-Noord (Tilburg), stadsdeel van Tilburg